Fabián (futbolista) puede hacer referencia a:

 Fabián Ruiz Peña
 Fabián Gómez Sáiz
 Fabian Delph
 Fabián Balbuena
 Fabian Schär
 Fabian Johnson
 Fabián Orellana
 Fabian Lustenberger
 Fabián Castillo
 Fabian Frei
 Fabián Noguera
 Fabian Rohner
 Fabián Sambueza
 Fabian Bredlow
 Fabian Schnellhardt
 Fabian Klos
 Fabian Holland
 Fabian Kalig
 Fabián Henríquez
 Fabian Reese
 Fabián Rinaudo
 Fabian Koch
 Fabián Viáfara
 Fabian Schleusener
 Fabián Monzón